«Прямой эфир» — процесс непосредственной передачи телевизионного или радиосигнала с места проведения записи в эфир, то есть трансляция сигнала в реальном времени
 «Прямой эфир» — ток-шоу на телеканале «Россия-1»
 «Прямой эфир» — ток-шоу на РБК
 «Прямой эфир из Багдада» — американский телефильм 2002 года

См. также 
 Прямая трансляция (значения)